Plane peut désigner :
 Plane, outil pour le travail du bois ; comme faire des pointes de piquet de cloture en bois, faire des pattes de chaise et de meuble non tourner pour donner un vue de profil bombe, decorcher un tronc, aplanir un surface de bois rond, etc. ; 
 Plane, ou érable plane, est un arbre de la famille des Sapindacées.
 Plane, titre original du film américano-britannique Mayday prévu pour 2023.

Toponyme 

 Plane, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Han Pijesak et dans la République serbe de Bosnie ;
 Plane, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 La Plane, rivière de  de longueur dans le Brandebourg, en Allemagne.